Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1984 - od maja 1982r do grudnia 1983r. W eliminacjach wzięły udział 32 drużyny, które podzielono na 7 grup (3 grupy po cztery drużyny oraz 4 grupy po pięć drużyn), do finałów awansowały najlepsze drużyny z każdej grupy.

Francja jako gospodarz otrzymała automatyczny awans do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1984.

Kwalifikacje 
Legenda:
 Pkt - Liczba Punktów
 M - Mecze
 Z - Zwycięstwa
 R - Remisy
 P - Porażka
 Br+ - Bramki strzelone
 Br- - Bramki stracone
 +/- - Różnica bramek

Grupa 1 

Źródło:

Grupa 2 

Źródło:

Grupa 3 

Źródło:

Grupa 4 

Źródło:

Grupa 5 

Źródło:

Grupa 6 

Źródło:

Grupa 7 

Źródło:

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1984